Купата на УЕФА 1993/94 е 23-тото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал 

1 Първата среща се играе във Виена.

Полуфинал 

2 Първата среща се играе във Виена.

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Шампионска лига 1993/94
 Купа на носителите на купи 1993/94

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1993/94

Лига Европа